HCQ est un sigle qui peut désigner :
 Hydroxychloroquine, un antipaludique, également utilisé pour réduire l'inflammation.

HCQ est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Halls Creek , un aéroport régional situé à environ 2,5 km de Broome, en Australie-Occidentale, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports